Eero Heinonen – bassista e cantante finlandese
 Osku Heinonen – cestista finlandese
 Petri Heinonen – cestista finlandese
 Unto Heinonen – compositore di scacchi finlandese